Nørrekær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørrekær (Bov Sogn) – et areal i Bov Sogn
 Nørrekær (Farstrup Sogn) – et areal, ejerlav i Farstrup Sogn
 Nørrekær (Fausing Sogn) – et areal i Fausing Sogn
 Nørrekær (Gjøl Sogn) – en bebyggelse i Gjøl Sogn
 Nørrekær (Kåstrup Sogn) – et areal i Kåstrup Sogn
 Nørrekær (Stadil Sogn) – et areal i Stadil Sogn
 Nørrekær (Udbyneder Sogn) – et areal i Udbyneder Sogn
 Nørrekær (Øster Tørslev Sogn) – et areal i Øster Tørslev Sogn
 Nørrekær (Næsborg Sogn) – et areal i Næsborg Sogn